Керичо — город в провинции Рифт-Валли, Кения. Административный центр округа Керичо. Населённый пункт является центром чайных плантаций страны. Есть аэропорт Керичо.

Население 
В городе проживают представители этнической группы календжин. Свидетельством пребывания в этих местах рабочей силы из Индии, привлекаемой ранее на чайные плантации, является гурдвара (сикхское богослужебное архитектурное сооружение, центр религиозной и социальной жизни сикхской общины) на Hospital Road — крупнейшая в Африке. Возведена на месте дома, в котором жил сикхский гуру Баба Пуран Сингх.

Религия 
Город является центром одноимённой католической епархии.

Известные жители и уроженцы 
В городе родились такие известные бегуны как Уилсон Кипругут, Джойс Чепчумба, Эдвин Сой, Мерси Чероно.

Примечания

Литература 
 

Города Кении